Rosendale peut désigner les lieux suivants :

Angleterre 
 , dans le Lancashire.
 Rosendale Road dans le South London.

États-Unis 
 Rosendale, une ville du comté d'Andrew, dans le Missouri.
 Rosendale, une ville du Comté d'Ulster (New York).
 Rosendale, un hameau situé dans la ville du même nom.
 , un village du comté de Fond du Lac dans le Wisconsin.
 , une ville du comté de Fond du Lac dans le Wisconsin.
 , un township du comté de Watonwan dans le Minnesota.

Voir aussi 
 , en , un pont en treillis à tréteaux, anciennement ferroviaire, situé à Rosendale, hameau de l'État de New York.